Кубок Португалії з футболу 2022–2023 — 83-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул захищає Порту.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|8 листопада 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|9 листопада 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10 листопада 2022

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10 січня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|11 січня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|12 січня 2023

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|8 лютого 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|9 лютого 2023

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Португалії на soccerway 

2022–2023
Португалія
Португалія
2022 у португальському спорті
2023 у португальському спорті